Парламентские выборы в Польше прошли 9 октября 2011 года. В ходе выборов обновлён состав Сейма (460 депутатов) и Сената (100 депутатов).

460 депутатов Сейма избраны по пропорциональной системе с использованием метода д’Ондта, пятипроцентным барьером для партии, восьмипроцентным барьером для коалиций и квотой для партий национальных меньшинств (одно место). 100 сенаторов избраны по округам. Выборы в Сенат впервые проходили в одномандатных округах после соответствующего изменения в избирательном законодательстве.

4 августа президент Бронислав Коморовский назначил датой выборов 9 октября, хотя рассматривалась возможность проведения двухдневных выборов для повышения явки.

Статистические данные о кандидатах

Кандидаты в Сейм

Кандидаты в Сенат

Выборная кампания 
Предвыборная кампания проходила до 7 октября. С 24 сентября до 7 октября 2011 года Польское телевидение бесплатно транслировало материалы выборных комитетов. На Первом канале телевидения состоялось пять раундов предвыборных дебатов. В последнем из них представитель от партии Право и справедливость не участвовал.

Иностранные наблюдатели 
За голосованием наблюдали представители Ливии, которые побывали в избирательной комиссии в Радоме и на избирательном участке в Радомском повяте Мазовецкого воеводства. Наблюдатели из Египта посетили несколько избирательных участков в Плоцке.

Предвыборные опросы 
Явка избирателей ожидалась на уровне 60 %, при этом 17 % избирателей категорически отказывались принимать участие в грядущих выборах.

Последние предвыборные опросы показывали, что только три партии (Гражданская платформа, Право и справедливость и Союз демократических левых сил) точно преодолеют пятипроцентный барьер на выборах Сейм, Польская крестьянская партия попадёт в Сейм с высокой степенью вероятности, а партии Польша важнее всего и Движение Паликота находились на грани попадания в Сейм.

 Гражданская платформа: от 30 % до 40 %
 Право и справедливость: от 26 % до 33 %
 Союз демократических левых сил: от 8 % до 15 %
 Польская крестьянская партия: от 5 % до 9 %
 Движение Паликота: от 3 % до 8 %
 Польша важнее всего: от 1 % до 5 %

Результаты выборов

Лидеры партий, которые вошли в новый состав Сейма 

На избирательные участки пришли 48,87 % избирателей; голоса распределились следующим образом:

Сейм

Сенат 

 «Гражданская платформа»: 63 сенатора
 «Право и справедливость»: 31 сенатор
 Польская крестьянская партия: 2 сенатора
 независимые кандидаты: 4

Партия «Право и справедливость» получила большинство голосов в юго-восточных воеводствах Польши, максимальное — в Подкарпатском воеводстве (48,6 % против 23,5 у «Гражданской платформы»). «Гражданская платформа» максимальное число голосов на выборах в Сейм получила в родном для её лидера Д. Туска Поморском воеводстве (51,4 % против 25,2 % у ПиС).

Лидер Союза демократических левых сил Г. Наперальский признал крупное поражение своей партии и призвал к обновлению её руководства.

Сюрпризом выборов стал успех Движения Паликота, которого некоторые за экстравагантность и занятое третье место называют польским Жириновским.

Примечания

Ссылки 
 Сведения о выборах на сайте Избирательной комиссии Польши 
 

Польша
Парламентские выборы в Польше
События 9 октября
Октябрь 2011 года
2011 год в Польше